Минимо́н () — гипотетическая частица с минимально возможной массой (в противоположность максимону), не равной 0. Возможно, массу минимона определяет максимон. В других Вселенных (при наличии таковых) массы минимона и максимона могут быть другими.

Масса минимона находится в диапазоне (0; 3,5·10−35] г.

См. также 
 Нейтрино, аксион, тёмные фотоны

Примечания

Литература 
 Mарков M. А. О «максимоне» и «минимоне» в свете возможной формулировки «элементарной частицы» / Письма в ЖЭТФ, 1987, т. 45, с. 115.
 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ
 максимон
 https://books.google.ru/books?id=30sLAQAAMAAJ&q=Минимон&dq=Минимон&hl=ru&sa=X&redir_esc=y

Ссылки 
 Нелинейные гравитационно-связанные структуры в ранней Вселенной
 http://www.nehudlit.ru/books/detail737146.html
 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/644/26644/9617
 http://window.edu.ru/resource/644/26644/files/krasu192.pdf
 http://www.astronet.ru/db/forums/1290736
 http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,87434.0.html